Rathcoole kan syfta på följande platser:

Irland 

 Rathcoole (ort i Irland), Leinster, South Dublin, 
 Rathcool, ort, Munster, County Cork, 

Robotskapade Irlandförgreningar